Кратер Хедервари () — большой ударный кратер в области южного полюса видимой стороны Луны (восточная часть чаши кратера заходит на обратную сторону Луны). Название присвоено в честь венгерского геофизика Петера Хедервари (1931—1984) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1994 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Южная часть вала кратера Хедервари перекрыта кратером Амундсен. Другими ближайшими его соседями являются кратер Сведберг на западе; кратер Хэйл на  севере-северо-востоке; кратеры Идельсон и Гансвиндт на востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 74,1 км, глубина 3910 м.

Кратер Хедервари имеет циркулярную форму и значительно разрушен. Вал кратера сглажен и отмечен множеством мелких кратеров, южная часть вала перекрыта кратером Амундсен, северная – сателлитным кратером Амундсен C. Дно чаши пересеченное, за исключением сравнительно ровной восточной части, южная часть чаши перекрыта породами выброшенными при образовании кратера Амундсен. В центре чаши расположен массивный округлый пик от которого в западном направлении отходит невысокий хребет. 

До получения собственного наименования в 1994 г. кратер имел обозначение Амундсен A (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны